DSB MBF steht für folgende Triebwagen der Dänischen Staatsbahnen:

 DSB MBF (I), benzinmechanische Triebwagen (1926/1927)
 DSB MBF (II), spätere Baureihenbezeichnung des SFJ MB 4 (1929), siehe SFJ MB 4 #DSB MBF (II) 484